Il doppio del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Dick Norman e Orlin Stanojčev che hanno battuto in finale Ignacio Hirigoyen e Sebastián Prieto per walkover.

Teste di serie 

 Ota Fukárek /  Mark Merklein (quarti di finale)
 Kevin Kim /  Shaun Rudman (primo turno)

 Edgardo Massa /  Dušan Vemić (primo turno)
 Ignacio Hirigoyen /  Sebastián Prieto (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 2002